Die Wolverhampton Open 2008 fanden vom 30. September bis 5. Oktober 2008 in Wolverhampton in England statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.

Im Finale trafen die beiden topgesetzten Spieler Adrian Grant und Laurens Jan Anjema aufeinander. Grant setzte sich dabei knapp mit 7:11, 11:9, 11:13, 11:5 und 13:11 durch und gewann so seinen 15. PSA-Titel.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2008/09
Squashturnier in England
Sportveranstaltung in Wolverhampton